Tratado de Aranjuez puede referirse a alguno de los siguientes tratados firmados en el Palacio Real de Aranjuez, residencia ocasional de los reyes de España desde su elección por Felipe II en el siglo XVI, en la localidad española de Aranjuez:
 Tratado de Aranjuez de 1622, acuerdo hispano-francés para la ocupación de la Valtelina por las tropas del Papa.
 Tratado de Aranjuez de 1745, por el que se acordó una alianza militar entre España, Francia, Nápoles y la República de Génova en el marco de la guerra de sucesión austriaca.
 Tratado de Aranjuez de 1752, firmado por España, el Imperio Alemán y el Piamonte, referente a sus territorios en Italia, en la línea de lo establecido en el tratado de Aquisgrán de 1748.
 Tratado de Aranjuez de 1777, mediante el cual se establecieron los límites fronterizos entre los territorios español y francés en la isla de La Española.
 Tratado de Aranjuez de 1779, por el que España entraba en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en apoyo de Francia.
 Tratado de Aranjuez de 1780, convenio de paz y comercio firmado entre España y Marruecos.
 Convenio de Aranjuez de 1793, acuerdo de alianza defensiva firmado entre España y Gran Bretaña ante el derrocamiento y ejecución de Luis XVI durante la Revolución francesa.
 Tratado de Aranjuez de 1797, por el que España cedió a la República Bátava un cuerpo militar para la defensa de Surinam.
 Convenio de Aranjuez de 1801, en el que se establecieron las condiciones de la unión de las flotas y ejércitos español, francés y bátavo contra las fuerzas inglesas, en el marco de las guerras napoleónicas.
 Tratado de Aranjuez de 1801, firmado entre España y Francia, en el que se pactó la cesión de Luisiana y el ducado de Parma a Francia, a cambio del Gran Ducado de Toscana. Fue una ampliación del tratado de San Ildefonso de 1800.